Сорочелоговской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сорочий Лог.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1250 человек, в том числе 589 мужчин и 661 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края